Андре Руа (,  8 лютого 1975, Порт Честер) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Андре народився в США, але виступаючи за клуби ГЮХЛК прийняв канадське громадянство.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1993 року в ГЮХЛК.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 151-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Оттава Сенаторс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Піттсбург Пінгвінс» та «Калгарі Флеймс».

Загалом провів 556 матчів у НХЛ, включаючи 41 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Тампа-Бей Лайтнінг» — 2004.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Спортсмени зі штату Нью-Йорк